Мишель Дж. Гельфанд — американская писательница, психолог, Почётный профессор в Университете штата Мэриленд, Колледж Парк .

Образование и карьера 
Училась в университете Колгейт, где получила степень бакалавра психологии в 1989 году. Окончила Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн в 1996 году, защитила диссертацию по социальной психологии и организационной психологии под руководством Гарри Триандиса, одного из основателей межкультурной психологии.  Работала на факультете Нью-Йоркского университета с 1995 по 1996 год и в Университете штата Мэриленд, Колледж-Парк с 1996 года. 

Гельфанд является редактором нескольких академических книг и серий, в том числе «Достижения в области культуры и психологии»; "Психология конфликтов и управление конфликтами в организациях" и «Справочник по переговорам и культуре». C 2009 по 2010 год была президентом Международной ассоциации по управлению конфликтами.

Исследования 
Гельфанд исследовала эволюцию культурных различий и их последствия для отдельных людей во многих культурах, используя экспериментальные, вычислительные и нейронаучные методы.  Она изучала роль культуры в разрешении конфликтов, вопросах мести и примирения   

  Культурная жесткость/свобода 

Гельфанд считается основателем концепции культурной жесткости-свободы (tightness–looseness).  Ей приписывают определение системы классификации культур на основе того, насколько та или иная культура придерживается социальных норм или терпит отклонения от таковой. Жесткие культуры имеют более строгие культурные нормы и строгие меры наказания за нарушения этих норм; свободные культуры имеют более слабые социальные нормы и более высокую терпимость к девиантному поведению. Гельфанд обнаружила, что жесткость социумов, как правило, связана с наличием внешних угроз, таких как стихийные бедствия, высокая плотность населения и др. Ее исследования показали, что моральная жесткость позволяет культурам более эффективно координировать свои действия, чтобы противостоять угрозам.   Этот результат кратко изложен в книге Rule Makers, Rule Breakers: How Tight and Loose Cultures Wire Our World (2018).

Избранные публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На русском

Примечания 
 Примечания

 Сноски

Ссылки 
 

Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Преподаватели Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Википедия:Биографии современников
Писательницы США
Психологи США